Dartford puede hacer referencia a:

 Dartford, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Kent (Inglaterra);
 Dartford, pueblo y sede administrativa del distrito anterior;
 Dartford, una estación de ferrocarril ubicada en el pueblo anterior;
 Dartford, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.